Puchar Polski w piłce nożnej kobiet 2016/2017 – 33. edycja rozgrywek o piłkarski Puchar Polski kobiet, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej na przełomie 2016 i 2017 roku. Trofeum zdobył Medyk Konin, pokonując 2:1 w meczu finałowym na Stadionie Miejskim w Radomiu Górnika Łęczna.

Wyniki

I runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet (2016/2017)

Bibliografia 
 Puchar Polski kobiet 2016/2017

Puchar Polski w piłce nożnej kobiet
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie